Буево — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Буево — деревня в Витебском районе Витебской области.

Россия 
 Буево — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Буево — деревня в Зубцовском районе Тверской области.